El Campionat de Ral·lis de l'Orient Mitjà (en anglès: Middle East Rally Championship, abreujat MERC) és un campionat de ral·lis internacional organitzat per la FIA que es desenvolupa a l'Orient Mitjà.

El pilot amb major número de títols és Nasser Al-Attiyah amb 17.

Campions

Vegeu també 
 Campionat de Ral·lis Àsia-Pacífic

Enllaços externs 
 El Campionat del 2016 al Web de la FIA 

Orient
Competicions esportives a l'Àsia